Schadek ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schadek (* 1937), deutscher Historiker und Archivar
 Moriz Schadek (1840–1928), niederösterreichischer Heimatdichter